Полуботки — український козацько-старшинський рід на Чернігівщині в 17-18 століттях;
 Полуботки — село в Україні в Чернігівському районі Чернігівської області.